Виктор Алексеевич Казанцев (25 июля 1940 года — 10 июля 2017 года) — советский легкоатлет и тренер, специализировавшийся в беге на средние и длинные дистанции. Мастер спорта СССР. Заслуженный тренер СССР.

Биография 
Виктор Алексеевич Казанцев родился 25 июля 1940 года.

В 1960-х годах он был участником многих национальных соревнований по бегу на средние и длинные дистанции. В 1964 году стал серебряным призёром чемпионата СССР на дистанции 5000 метров.

Окончил спортивный факультет Кировского педагогического института. После окончания вуза работал в ДЮСШ г. Котельнич. Выступал сначала за «Локомотив», а позже — за «Динамо».

С 1961 года работал тренером в кировском «Динамо». В конце 1960-х годов переехал в Краснодар. В 1972, 1976 и 1980 годах был одним из тренеров сборной СССР на Олимпийских играх.

Наиболее известной его воспитанницей является олимпийская чемпионка 1972 года на дистанции 1500 метров, многократная чемпионка СССР и экс-рекордсменка мира Людмила Брагина, которую Казанцев тренировал с 1966 года, а позже — был женат на ней. Также некоторое время был консультантом олимпийского чемпиона по прыжкам на батуте Александра Москаленко.

Виктор Алексеевич умер 10 июля 2017 года после продолжительной болезни.

Чемпионат СССР

Примечания 

Бегуны на средние дистанции СССР
Бегуны на длинные дистанции СССР
Тренеры СССР по лёгкой атлетике
Тренеры России по лёгкой атлетике